Carly Rae Jepsen, cantautora de música pop del Canadà
 CRJ Mas Fonollar (de l'acrònim de Centre de Recursos per a Joves), servei adreçat als joves ubicat al Mas Fonollar, a Santa Coloma de Gramenet
 Bombardier CRJ (de l'acrònim en anglès Canadair Regional Jet), disseny d'avió de passatgers regional desenvolupat per Bombardier
 ACG Case Reports Journal, revista científica dedicada al camp de la gastroenterologia